Laleu puede referirse a: 

 Laleu, comuna francesa situada en Orne.
 Laleu, comuna francesa situada en Somme.